Такмичење у скоку увис у женској конкуренцији на Летњим олимпијским играма 1984 одржано је на Меморијалном стадиону у Лос Анђелесу. Квалификације су одржане 9. а финале 10. августа.

Титулу освојену на Олимпијским играма 1980. у Москви бранила је Сара Симеони из Италије, која је у Москви због бојкота игара чланица Северо–атлентског савеза (НАТО) такмичила под олимпијском заставом.

Земље учеснице 
Учествовало је 30 такмичарки из 19 земаља.

Рекорди

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичарке су подељене у две групе. Норму за улазак у финале од 1,90 метара, исунило је 15 такмичарки (КВ). 
Почетна висина је била 1,70 м

Финале

Спољашње везе 
 Резултати скока увис за жене на ЛОИ 1988.
 Резултати на -{sports-reference.com/}-

Атлетика на Летњим олимпијским играма 1984.
Скок увис на Летњим олимпијским играма